Tennessee-klasse (kruiser): klasse kruiser van de United States Navy, gebouwd tussen 1903-1906
 Tennessee-klasse (slagschip): klasse slagschip van de United States Navy, gebouwd tussen 1916-1919